Em mineralogia, uma inclusão é um material que se fixou dentro de um mineral durante a sua formação.

De acordo com a lei de Hutton, inclusões são fragmentos mais antigos que a rocha em si.

Inclusões são geralmente outras rochas, mas podem ser formadas de água, gás ou petróleo. Inclusões de líquidos ou gases são chamadas de inclusões fluidas. No âmbar, é possível encontrar inclusões de insetos e plantas.

A análise de inclusões de bolhas de gás atmosférico em testemunhos de gelo é uma importante ferramenta para o estudo de mudanças climáticas.

Ver também
Xenólito

Mineralogia